Гунн — представитель народа гуннов.

Персоналии 
 Гумбер Гунн — легендарный король северных «гуннов» согласно труду Гальфрида Монмутского.

Псевдонимы 
 Генрих Гунн (настоящее имя Генрих Павлович Гунькин; 1930—2006) — искусствовед, исследователь Русского Севера, журналист и писатель.